La  du championnat d'Italie de football est remportée par le FBC Juventus. C'est la deuxième saison du championnat organisé en une poule unique.

C’est le troisième titre de champion du club de Turin. La Juventus gagne avec quatre points d’avance sur l'AS Rome. Le Bologne SC complète le podium. La Juventus et l'AS Rome sont qualifiées pour la Coupe d'Europe centrale des clubs 1931.

Les clubs de l'édition 1930-1931 

Légende des couleurs

Compétition

La pré-saison

Les moments forts de la saison 

Le futur vainqueur de la Juventus, commençant avec cette saison son cycle du Quinquennat d'or, commence sa saison avec 8 victoires de suite, gagnant 16 points sur 16 possibles, un record qui tiendra durant 74 saisons. Après un tête à tête contre l'AS Rome de l'attaquant Rodolfo Volk à partir de la , la victoire du 21 juin par 1 à 0 à Milan contre les champions en titre de l'AS Ambrosiana lors de la , couronne la Juventus championne d'Italie, avec une grande prestation de son attaquant Raimundo Orsi.

Classement 
Le classement est établi sur le barème de points classique (victoire à 2 points, match nul à 1, défaite à 0).

 Victoire à 2 points

Les matchs 

|}

Bilan de la saison

Statistiques

Affluences

Meilleurs buteurs

Notes et références

Voir aussi

Articles connexes 
 Championnat d'Italie de football

Liens externes 
 Championnat d'Italie de football Serie A 1930-1931 sur RSSSF.

Championnat d'Italie de football
Championnat Italie Football 1930-1931 Serie A
Championnat Italie Football 1930-1931 Serie A
Italie
Italie